David Campbell kan syfta på:

David Campbell (amerikansk politiker), amerikansk politiker, guvernör i Virginia 1837-1840
David Cambpell (Nordirland), nordirländsk politiker, ledamot av brittiska underhuset 1952-1963
David Campbell (australisk politiker), australisk politiker, före detta transportminister i New South Wales.
David Campbell (poet) (1915-1979), australisk poet
David Campbell (kompositör) (1948-), amerikansk kompositör